Trial (sport), een sport waarbij met een fiets, motorfiets of auto hindernissen genomen moeten worden
 Klinisch onderzoek (ook klinische trial genoemd), het testen van behandelingen of geneesmiddelen op menselijke proefpersonen
 Trial (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1955
 Trial (band), een Amerikaanse hardcore punkband
 benaming voor een hoge tenor, naar de 18e-eeuwse Franse operazanger Antoine Trial
 Trialsoftware, software die tijdelijk gratis gebruikt mag worden ter evaluatie vooraleer over te gaan tot aankoop

Zie ook
 The Trial (doorverwijspagina)